Тамрышская республика () — помакский самоуправляющийся регион, существовавший в Родопских горах с 1878 по 1886 год.

География 
Республика находилась на территории между реками Выча и Чая, на севере достигая села Тамры, а на юге — сёл Триграда и Барутан. Изначально в состав республики входили 17 сёл, но к 1880 году их число увеличилось до 21.

История 

Республика просуществовала до 1886 года, когда Восточная Румелия была включена в состав Болгарии.

См. также 
 Гюмюрджинская республика

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие республики
Родопы
1878 год в Болгарии
1886 год в Болгарии
Смолянская область